Kreisgericht Schleiz steht für:

 Kreisgericht Schleiz (Reuß) in Reuß jüngerer Linie (1863 bis 1879)
 Kreisgericht Schleiz (DDR) in der DDR (1952 bis 1992)